LO-167 Ladylove (schip, 1903), een getorpedeerde Britse stoomtrawler
 Lady Love (Lou Rawls), een single van Lou Rawls
 A Lady to Love, een Amerikaanse dramafilm uit 1930